Gyrðir Elíasson – poeta e scrittore islandese
 Niclas Eliasson – calciatore svedese
 Ólafur Elíasson – artista danese, Premio Wolf per le arti 2014